Enrico Panunzio – scrittore e poeta italiano
 Sergio Panunzio – giurista, politologo, filosofo e giornalista italiano
 Silvano Panunzio – filosofo, poeta e scrittore italiano
 Ottavio Panunzio – atleta e maestro di arti marziali italiano